Rabbi Akiva (o Akiba) – rabbino ed erudito ebreo
 Akihabara (abbreviato Akiba) – quartiere di Tokyo
 Akiba – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 Akiba – variante ebraica del nome proprio di persona Giacobbe